

Cinema
Penrod and Sam – film del 1923 diretto da William Beaudine
Penrod and Sam – film del 1931 diretto da William Beaudine
Piccoli G-men (Penrod and Sam) – film del 1937 diretto da William C. McGann

Letteratura
Penrod and Sam – romanzo del 1914 di Booth Tarkington